Nowina bezeichnet
 die polnische Wappengemeinschaft Nowina
 die Ortschaft Nowina (Lubasz) in Polen
die Ortschaft Nowina (Ziębice) in Polen

Nowina ist der Familienname folgender Personen:
 Juliusz Nowina-Sokolnicki (1920–2009), polnischer Politiker des ehemaligen Londoner Exils

Siehe auch:
 Novina